

Ричбург — місто, штат Південна Кароліна
 Ричбург — селище, штат Нью-Йорк